El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1960 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Cow Palace en Daly City, California.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad Estatal de Ohio, logrando su primer título, derrotando para ello en la final a los campeones del año anterior, la Universidad de California en Berkeley.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1960
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA